Farmington ist der Name folgender Orte:
 Farmington (Arkansas)
 Farmington (Connecticut)
 Farmington (Delaware)
 Farmington (Illinois)
 Farmington (Iowa)
 Farmington (Kalifornien)
 Farmington (Kentucky)
 Farmington (Maine)
 Farmington (Michigan)
 Farmington (Minnesota)
 Farmington (Mississippi)
 Farmington (Missouri)
 Farmington (New Hampshire)
 Farmington (New Mexico)
 Farmington (New York)
 Farmington (North Carolina)
 Farmington (North Dakota), im Richland County
 Farmington (Pennsylvania)
 Farmington (Utah)
 Farmington (Virginia)
 Farmington (Washington)
 Farmington (West Virginia)
 Farmington (Wisconsin), im Jefferson County
 Farmington (Town, Jefferson County), Town(ship) in Wisconsin
 Farmington (Town, La Crosse County), Town(ship) in Wisconsin
 Farmington (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 Farmington (Town, Washington County), Town(ship) in Wisconsin
 Farmington (Town, Waupaca County), Town(ship) in Wisconsin
 Farmington Township (Pennsylvania)

Farmington ist darüber hinaus Name eines Meteoriten, siehe Farmington (Meteorit).

Siehe auch:
 Farmington Hills
 Farmington Historic Downtown Commercial District
 Farmington Township
 West Farmington (Ohio)